Hombo steht für:

 Hombo (Stadt), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Hombo ist der Familienname folgender Personen:

 Serafim Shyngo-Ya-Hombo (* 1945), angolanischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Mbanza Congo